3-я истребительная эскадра «Удет» () — эскадра истребителей люфтваффе. Получила своё наименование в честь лётчика-аса Первой мировой войны Эрнста Удета. Эскадра была сформирована в 1939 году на аэродроме Брандис около Лейпцига и первоначально состояла только из штаба и одной группы — I./JG3, которая участвовала в польской кампании. В 1940 году были сформированы две оставшиеся группы и эскадра стала полноценной боевой единицей. JG3 участвовала во французской кампании и в Битве над Англией в составе 3-го воздушного флота. В 1941 году её перебросили на восток, где она сражалась на Украине и в Крыму. В конце 1941 года эскадру отвели в Германию. В это время она получила своё наименование — «Удет». В 1942 году II группа эскадры была направлена на Средиземноморский театр и участвовала в воздушных операциях над Мальтой. III./JG3 сражалась под Волховом и Ленинградом. JG3 «Удет» также участвовала в Сталинградской битве, где истребители эскадры защищали аэродром Питомник — последний аэродром окруженной 6-й Армии Паулюса. В 1943 году JG3 участвовала в боях на Кубани и на Дону, в сражении за Харьков и в битве на Курской дуге. В августе — сентябре 1943 года эскадра была отведена с фронта. Штаб и I./JG3 включили в систему ПВО III Рейха, II./JG3 дислоцировалась в Голландии, a III./JG3 — в Баварии. Был также сформирован новый дивизион — IV./JG3, предназначенный для противостояния американским бомбардировщикам B-17 и B-24 и оснащенный бронированными самолетами Фокке-Вульф Fw-190А-8. Очень непродолжительное время IV./JG3 дислоцировалась в Италии. В июне 1944 года штаб, II. и III./JG3 были переброшены во Францию. В 1945 году JG3 первое время воевал на Западном фронте, а в апреле эскадра защищала Берлин.

Состав эскадры

Geschwaderkommodoren (командиры эскадры)

Gruppenkommandeure I./JG3 (командиры группы I./JG3)

Gruppenkommandeure II./JG3 (командиры группы II./JG3)

Gruppenkommandeure III./JG3 (командиры группы III./JG3)

Gruppenkommandeure IV./JG3 (командиры группы IV./JG3)

Кавалеры Рыцарского креста награждённые в JG 3 

Легенда:
 дата — дата награждения
 звание — звание награждаемого
 имя — имя награждаемого
 часть — подразделение, где служил
 кол-во — количество побед на момент награждения
 РК — рыцарский крест
 ДРК — рыцарский крест с дубовыми листьями
 МРК — рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами
 БРК — рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами

Ссылки 
 Полки истребительной авиации Люфтваффе (Tag Jagd)
 
 

Военно-воздушные силы нацистской Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году